Saiman steht für:

 Società Anonima Industrie Meccaniche Aeronautiche Navali, ein italienischer Flugzeugbauer im Zweiten Weltkrieg

Saiman oder Saïman ist der Familienname folgender Personen:

 Nurfitriyana Saiman (* 1962), indonesische Bogenschützin
 Mathilde Saïman (1891–1940), französische Opernsängerin